Wunschkind () — четвёртый студийный альбом немецкой группы Oomph!, вышедший в октябре 1996 года на лейбле Dynamica.

Об альбоме 
Wunschkind — единственный альбом группы, с которого не выпускались синглы.

Список композиций 
 Born-Praised-Kissed  (Рождён-Похвалён-Поцелован) 
 Wunschkind  (Желанный ребёнок) 
 You’ve Got It  (У тебя это есть) 
 Down in This Hole  (На самом дне) 
 Wälsungenblut  (Кровь Вельзунгов) 
 Krüppel  (Калека) 
 My Soubrette  (Моя горничная) 
 Mind over Matter  (Разум превыше материи) 
 Filthy Playground (Отвратительная игровая площадка)
 I.N.R.I vs. Jahwe  (Иисус Назарянин Царь Иудейский против Яхве) 
 Song for Whoever  (Песня для кого-нибудь) 
 Der Alptraum der Kindheit  (Кошмар детства) 

Новая редакция
 Born-Praised-Kissed
 Wunschkind
 You’ve Got It
 Down in This Hole
 Wälsungenblut
 Krüppel
 My Soubrette
 Mind over Matter
 Filthy Playground
 I.N.R.I vs Jahwe
 Song for Whoever
 Der Alptraum der Kindheit
 Krüppel (Urteil Mix)
 I.N.R.I. vs. Jahwe (Dies Irae Mix)

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Wunschkind (все издания) на сайте Discogs

Альбомы Oomph!
Альбомы индастриал-метала
Альбомы на немецком языке